Höllenjagd ist Titel oder Titelbestandteil von
Höllenjagd bis ans Ende der Welt, Abenteuerfilm von Brian G. Hutton (1983)
Höllenjagd auf heiße Ware, italienisch-deutsch-französischer Spielfilm (1965)
 Höllenjagd, (The Chase), Roman von Clive Cussler (2007)
Siehe auch:
 Höllenfahrt